İlxıçılar – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 İlxıçılar – centro abitato del distretto di Tərtər, in Azerbaigian